Kjell Hansson kan syfta på:

 Kjell Hansson (1931–2019), svensk roddare
 Kjell Hansson (1935–2001), svensk domprost
 Kjell Hansson (född 1947), svensk vissångare